Qeertaalaq bezeichnet:
 Qeertaalaq (Berg), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaalaq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland